Als Friedrich-Ebert-Brücke werden mehrere Brücken bezeichnet, die nach dem ehemaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert benannt sind:

 Friedrich-Ebert-Brücke (Aschaffenburg) der Bundesstraße 26 über den Main
 Friedrich-Ebert-Brücke (Bonn) der Bundesautobahn 565 über den Rhein
 Friedrich-Ebert-Brücke (Duisburg) über den Rhein
 Friedrich-Ebert-Brücke (Mannheim) über den Neckar

Friedrich-Ebert-Brücke ist der historische Name folgender Brücken:

 Friedensbrücke (Plauen), Bezeichnung von 1945 bis 1973